

Имя 
 Арина — русское женское личное имя, исторически — просторечный вариант имени Ирина.
 Арина Родионовна (1758—1828) — няня Александра Сергеевича Пушкина.

Другое 
 Арина () — тауншип в штате Миннесота.
 АРИНА — российский эксперимент по отработке новых методов прогнозирования землетрясений космическими средствами.

См. также 
 Аринна